Alejandro García González (Ciudad de México, México; 17 de julio de 2003), más conocido como Alex García, es un piloto de automovilismo mexicano. En 2022 compitió en la Eurofórmula Open con el equipo Team Motopark.

Carrera

Inicios 
García compitió en karting durante 2018 y 2019, y terminó segundo en el Campeonato Nacional de Karting de la FIA México en 2018.

Eurofórmula Open 
En 2022, García compitió en la Eurofórmula Open con el Team Motopark. Logró un podio en Monza y terminó séptimo en la clasificación, detrás de sus compañeros de equipo Oliver Goethe y Frederick Lubin.

Campeonato de Fórmula 3 de la FIA 
En septiembre de 2022, García participó en la prueba de postemporada del Campeonato de Fórmula 3 de la FIA, conduciendo para Jenzer Motorsport, acompañado de Taylor Barnard y Nikita Bedrin. Cuatro meses más tarde fue anunciado como piloto titular de Jenzer para la temporada 2023.

Resumen de carrera

Resultados

Eurofórmula Open

Campeonato de Fórmula 3 de la FIA 

 * Temporada en progreso.

Referencias 

Pilotos de automovilismo de México
Pilotos de Eurofórmula Open
Pilotos del Campeonato NACAM de Fórmula 4
Pilotos del Campeonato de España de F4
Pilotos del Campeonato de Fórmula 3 de la FIA